Welling (Alemanha)
Welling (Londres), Bexley, Inglaterra
Welling (Oklahoma), Estados Unidos

Desambiguações de topônimos